Nimbus Roman № 9 L — гарнитура с засечками, созданный в студии URW++ в 1987 году и в конечном счете выпущенный под лицензией GPL и AFPL (в качестве шрифта в формате Type 1 для ghostscript) в 1996 году и LPPL (LaTeX Project Public License) в 2009 году. Гарнитура включает 4 начертания: обычный, полужирный, курсив и полужирный курсив. Nimbus Roman № 9 L является одним из нескольких свободно лицензированных шрифтов, предлагаемых URW++.

Несмотря на мелкие отличия, Nimbus Roman № 9 L имеет почти идентичную метрику с шрифтами Таймс и Таймс Нью Роман. Это один из шрифтов ghostscript, бесплатная альтернатива 35 базовым шрифтам PostScript (включая Times).

Данный шрифт входит в стандартную поставку многих дистрибутивов Linux, он использовался в качестве шрифта по умолчанию в OpenOffice.org Writer в некоторых дистрибутивах Linux (например, с Ubuntu до версии 8.10; начиная с Ubuntu 9.04 по умолчанию шрифт был изменен на Liberation Serif).

См. также 
 Nimbus Mono L
 Nimbus Sans L
 Free software Unicode typefaces

Примечания

Ссылки 
 URW++ Homepage
 URW++ Nimbus Roman No9 L — (German page) commercial version, page
 Ghostscript SVN — URW fonts (Type 1 fonts)
 NimbusRoman No9 L-Regular — font metrics
 Ghostscript changelog (includes changes in Nimbus fonts)
 Fonts and font facilities supplied with Ghostscript
 Guide to Pre-Installed Fonts in Linux, Mac, and Windows (2007)
Свободные шрифты